Hanselka ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Hanselka (* 1961), deutscher Maschinenbauingenieur, Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie
 Judith Hanselka (* 1983), deutsche Tischtennisspielerin